Les Dix Commandements est le titre de plusieurs œuvres. Elles ont toutes un lien direct ou lointain ave le Décalogue de la Bible :

Cinéma 
 Les Dix Commandements, films américains de Cecil B. DeMille :
 Les Dix Commandements, avec Theodore Roberts et Charles de Rochefort sorti en 1923 ;
 Les Dix Commandements, avec Charlton Heston et Yul Brynner sorti en 1956.

Musique 
 Les Dix Commandements, comédie musicale d'Élie Chouraqui et Pascal Obispo sortie en 2000.

Télévision 
 Les Dix Commandements, téléfilm américain de Jack Smight diffusé en 1959 ;
 Les Dix Commandements, téléfilm américain de Robert Dornhelm diffusé en 2006 ;
 Les Dix Commandements, téléfilm américain de Christian Slater diffusé en 2007 ;
 Les Dix Commandements, cinquième épisode de la saison 1 de Fais pas ci, fais pas ça diffusé en 2007 ;
 Les Dix Commandements, troisième épisode de la saison 3 de Family Business diffusé en 2021.

Voir aussi 
 Dix Commandements, sur le texte biblique ;
 Dix Commandements alternatifs ;
 Les Dix commandements du Hutu ;
 Le Diable et les Dix Commandements, film français à sketches de Julien Duvivier sorti en 1962 ;
 Les 11 commandements, film français de François Desagnat sorti en 2004.